Tzath est un nom propre qui peut désigner :

 Tzath I, roi de Lazique (aujourd'hui l'ouest de la Géorgie) de 521/522 à une date inconnue. 
 Tzath II, roi de Lazique de 556 jusqu'à une date inconnue.